Арройо-Секо () — топоним, встречающийся в испаноязычных странах, в дословном переводе — сухой ручей.

:
 Арройо-Секо(es) — город в провинции Санта-Фе.

:
 Арройо-Секо(es) — муниципалитет в штате Керетаро.
 Арройо-Секо(es) — посёлок в штате Керетаро, административный центр вышеназванного муниципалитета.

:
 Арройо-Секо(en) — населённый пункт в штате Нью-Мехико.
 Арройо-Секо(en) — река в Калифорнии.
 Арройо-Секо-Крик(en) — река в Калифорнии.
 Арройо-Секо Парквей(en) — автотрасса в Калифорнии, соединяющая Лос-Анджелес и Пасадену.

:
 Арройо-Секо — округ в Монтевидео.

См. также 
 Арройо